Jméno a příjmení Bohumil Fišer má více nositelů:

 Bohumil Fišer (1943–2011) – český lékař a politik ČSSD
 Bohumil Fišer (1882) (1882–1928) – československý meziválečný politik, poslanec za Čs. pokrokovou stranu a senátor za nár. socialisty
 Bohumil Fišer (knihkupec) (1941–2007) – český knihkupec